A kereszténység története - a keresztény vallás története
A kereszténység története - angol televíziós sorozat